Die Abkürzung HEI steht für:
 Flugplatz Heide-Büsum in Schleswig-Holstein (IATA-Code)
 Hautes études d’ingénieur, eine französische Ingenieurhochschule
 High-Explosive Incendiary, siehe Sprengbrandmunition
 Institut universitaire de Hautes Études Internationales, das Genfer Hochschulinstitut für internationale Studien
 Kreis Dithmarschen (für Heide (Holstein)), Kfz-Kennzeichen
 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel (für Heide (Holstein)), Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt

Die Abkürzung HEi steht für:
 Haus für Eigenarbeit, ein Projekt des Mäzens Jens Mittelsten Scheid

Hei steht für:
 einen ehemaligen Landkreis in der japanischen Provinz Awa: Hei-gun (Awa)
 einen ehemaligen Landkreis in der japanischen Provinz Mutsu/Rikuchū: Hei-gun (Mutsu)

Siehe auch:
 Hey
 HAI
 Haj
 Hay
 High

Abkürzung